Manthei ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Manthei (* 1974), deutscher Schauspieler
 Matthias Manthei (* 1972), deutscher Politiker (AfD, seit Oktober 2017 parteilos)

Siehe auch:
 Mantei
 Mantey
 Manthey